est la formule brute de plusieurs isomères.

 Alcool
 but-2-yne-1,4-diol, numéro CAS 

 Aldéhyde
 butane-1,4-dial ou succinaldéhyde, numéro CAS 

 Cétone
 2,3-butanedione ou diacétyle, numéro CAS 

 Acide carboxylique
 acide crotonique, numéro CAS 
 acide isocrotonique, numéro CAS 
 acide méthacrylique, numéro CAS 

 Ester
 acétate de vinyle, numéro CAS 
 propénoate de méthyle ou acrylate de méthyle, numéro CAS 

 Lactone
 gamma-butyrolactone, numéro CAS